Рорер:
 Рорер, Верена (родилась 8 апреля 1996) — швейцарская сноубордистка, участница двух зимних Олимпийских игр.
 Рорер, Генрих (родился 6 июня 1933) — швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1986 году.
 Рорер, Жереми (родился 15 июля 1973) — французский дирижёр, специализирующийся на исполнении музыки Моцарта и, прежде всего, его опер.
 Рорер, Рафаэль (родился 3 мая 1985) — лихтенштейнский футболист, играющий тренер команды «Тризен».
 Рорер, Джейсон (родился 14 ноября 1977) — американский программист, разработчик компьютерных игр.